Бéсик Кукури́евич Амашукели () — советский и грузинский футболист, нападающий. Серебряный призёр чемпионата Грузии 1996/97. Профессиональную карьеру игрока начинал в 1989 году в команде второй союзной лиги «Шевардени» из Тбилиси. Известен своими выступлениями в составе тольяттинской «Лады», а также в ряде команд высшей лиги Грузии.

Биография 

Профессиональную карьеру игрока начинал в 1989 году в команде второй союзной лиги «Шевардени» из Тбилиси. Отыграв за команду 31 матч, в которых забил два мяча, по окончании сезона Бесик покинул команду и пополнил ряды клуба «Мерцхали», где провёл три сезона с кратковременным перерывом в период выступления за тбилисский институт физкультуры. После чего пополнил ряды клуба «Самтредиа», где за три сезона провёл 69 матчей, в которых отметился 14-ю мячами.

Перед началом сезона 1996 года Бесик перешёл в тольяттинскую «Ладу», которая на тот момент выступала в высшей лиге России. За «Ладу» провёл девять игр во второй части первенства, в которых в основном выходил на замену. После чего вернулся в Грузию, став игроком клуба «Колхети-1913».

Следующие три сезона выступал попеременно то за «Колхети», то за «Самтредиа» после чего провёл пять матчей в составе нальчикского «Спартака». Следующие три сезона провёл в Грузии. Завершил карьеру игрока в «Металлурге» из Зестафони в 2002 году.

Статистика выступлений 

Источники:
 Статистика выступлений взята со спортивного медиа-портала Sportbox.ru 
 Статистика выступлений взята со спортивного медиа-портала FootballFacts.ru

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Грузии: 1996/97

Примечания

Ссылки 
  (1996, 1999 года)
 

Футболисты СССР
Футболисты Грузии
Игроки ФК «Шевардени-1906»
Игроки ФК «Мерцхали»
Игроки ФК «Мретеби»
Игроки ФК «Самтредиа»
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «Колхети-1913»
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Локомотив» Тбилиси
Игроки ФК «Норчи Динамоэли»
Игроки ФК «Зестафони»